Педро Фелипе Фигередо-и-Сиснерос (), также известный как Перучо (; 18 февраля 1818, Баямо, Куба — 17 августа 1870, Сантьяго-де-Куба) — кубинский юрист, поэт, музыкант, борец за свободу. Автор национального гимна Кубы.

Биография 
В 1860-х годах принимал активное участие в Десятилетней войне за независимость Кубы от Испании.
Был взят в плен во время войны и казнен 17 августа 1870 года.

Его дочь Канделария Фигередо стала героем восстания, неся новый независимый кубинский флаг в битве при Баямо в 1868 году.

Примечания

Литература 
 Malena Kuss: Music in Latin America and the Caribbean: an encyclopedic history. University of Texas Press, 2004

Ссылки 
 Биография

Поэты — авторы гимнов
Композиторы Кубы
Поэты Кубы